Šaráda může být:

 slovní hříčka, hra se slovy, slovní hádanka, v přeneseném významu i jiné další hříčky
 Šaráda – český televizní pořad z roku 1990
 Šaráda (film, 1963) – americký hraný film z roku 1963, režie Stanley Donen
 Šaráda (film, 2000) – německý televizní film, kriminální film z roku 2000
 Šaráda (kniha) – ženský román, autorka Sandra Brown
 Irská šaráda – kniha, autor Bateman Colin